Памятник «Они отстояли Родину» — монумент, посвящённый участникам войны в Донбассе, сражавшимся на стороне самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

Установлен в городе Луганск на входе в сквер Памяти со стороны Советской улицы, напротив комплекса Министерства государственной безопасности ЛНР.

Описание 
Памятник представляет собой вертикально установленную гранитную плиту, обрезанную по контурам Луганской области. На фоне плиты установлены четыре стоящие рядом бронзовые скульптуры: воина Народной милиции с автоматом Калашникова в руках, женщины с грудным ребёнком, казака и чуть позади десантника, держащего древко знамени Киевской Руси с изображением Спаса Нерукотворного.

Памятник установлен на низкий трапецеидальный постамент выполненный в виде обрывистого камня на плоской передней стороне которого нанесён текст стихотворения из двух строк:«ЕСЛИ В ДУШЕ ТВОЕЙ РОДИНА ЕСТЬ», «ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ЕЁ — ЭТО ЧЕСТЬ!».

На обратной стороне гранитной плиты, в контурах Луганской области, нанесён лик Богородицы. Под ликом надписи:

История 
Созданием памятника руководил заслуженный деятель искусств Украины, скульптор Виктор Алексеевич Горбулин. Также в проектировании и возведении монумента принимали участие специалисты из Российской Федерации, Донецкой Народной Республики и Украины.

Торжественное открытие монумента состоялось в День Луганской Народной Республики 12 мая 2016 года, на открытие собрались тысячи луганчан и гостей города.

«Мы бы хотели ставить памятные знаки весне, любви, маю, первому поцелую, цветам, птицам и всему самому оптимистичному, что дорого сердцу. Но, к сожалению, из-за войны мы вынуждены ставить именно такие памятные знаки, чтобы никто не забыл, как это было. Чтобы все помнили, как мальчишки, которые были в летних рубашках, взяли в руки стрелковое оружие и начали копать окопы» — обратился к публике Виктор Горбулин.

На церемонии также выступили: глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий, глава администрации Луганска Манолис Пилавов, заместитель командующего армейским корпусом Народной милиции ЛНР Олег Анащенко и другие официальные лица.

В завершении мероприятия мимо памятника прошли маршем военнослужащие республики, кадеты Луганского казачьего корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники городских военно-патриотических клубов. К подножью памятника были возложены цветы, в небо выпущены десятки воздушных шаров.

Несмотря на своё местоположение — напротив здания Министерства государственной безопасности Республики, в последующие годы памятник дважды подрывался украинскими диверсантами: 1 сентября 2016 и 1 августа 2017, однако быстро восстанавливался.

Вместе с тем, с момента своего создания, памятник стал основным объектом Республики для проведения торжественных мероприятий, посещения иностранными делегациями и возложения цветов.

В 2018 году Государственным банком ЛНР был выпущен памятный знак «Они отстояли Родину». На аверсе памятного знака был изображён одноимённый памятник.

Примечания

Ссылки 
 Памятник «Они отстояли Родину» на картах Yandex с комментариями
 Памятник «Они отстояли Родину» на туристическом портале «Весь Луганск»
 Памятник защитникам ЛНР — описание на туристическом портале «Rutraveller»
 Открытие памятника «Они отстояли Родину» / Далевский университет
 Открытие памятника «Они отстояли Родину» / ВИДЕО на youtube.com

Памятники Луганска
Памятники участникам вооружённого конфликта на востоке Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Здания и сооружения, построенные в 2016 году на Украине
Скульптуры 2016 года
Скульптуры по алфавиту